Аббревиатурой GEOS назывались пять искусственных спутников Земли, принадлежащих НАСА () и ЕКА ().

GEOS — серия космических спутников НАСА:

 GEOS 1
 GEOS 2
 GEOS 3

GEOS  — научная программа ЕКА по исследованию Земли, включающая спутники:

 GEOS 1
 GEOS 2